Järngrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järngrundet, Nagu, Åboland, 
 Järngrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Järngrund

Robotskapade Finlandförgreningar